Церпицкий:
 Церпицкий, Викентий Викентьевич (1850-1904) — русский генерал, участник Русско-японской войны
 Церпицкий, Константин Викентьевич (1849—1905) — русский военачальник, генерал

 Лев (Церпицкий) (род. 1946) — епископ Русской Православной Церкви, правящий архиерей Новгородской епархии